Bei den Europaspielen 2019 wurde ein Wettbewerb im Beachsoccer ausgetragen. Die Spiele fanden im Olympic Sports Complex statt.

Qualifikation 
Belarus war als Gastgeberland qualifiziert. Die restlichen sieben Mannschaften qualifizierten sich über die Euro-Beachsoccer-League.

Ergebnisse 
Alle Uhrzeiten sind in der Mitteleuropäischen Zeit angegeben.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Finalrunde

Plätze 5-8

Medaillenränge

Weblinks 

 Ergebnisse auf Minsk2019

Beachsoccer
Fußballveranstaltung 2019
Fußball (Belarus)
_2019